

Коробовщина — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область
 Коробовщина — присілок, Орловський район, Кіровська область